Альтабле ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 8 км². Население — 64 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса